Чемпіонат Італії з футболу 1913—1914 — сімнадцятий сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 45 команд. Матчі проходили з 12 жовтня 1913 по 12 липня 1914. Переможцем турніру вперше став Казале.

Північна Італія

П'ємонт-Лургія 

Результати

П'ємонт-Ломбардія 

Результати

Ломбардія-Венето-Емілія-Романья 

Результати

Фінальний раунд 

Результати

Південна Італія

Тоскана 

Результати
 ¹ = 1-0 результат був офіційно наданий Італійською футбольною асоціацією
 ² = 2-0 результат був офіційно наданий Італійською футбольною асоціацією

Лаціо 

Результати

Кампанія 

|}

Фінальний раунд 
Перший раунд

|}

Другий раунд

|}

Національний фінал 
Матчі пройшли 5 та 12 липня 1914 року.

|}

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1914
Італія
Італія